Abellio – bóg w mitologii celtyckiej, czczony w Garonne.
 Raymond Abellio, francuski pisarz.
 Abellio Transport Holding – przewoźnik kolejowy i autobusowy w Europie (Utrecht, Holandia), w skład którego wchodzą:
 Abellio GmbH – niemiecki przewoźnik kolejowy z siedzibą w Berlinie;
 Abellio UK – brytyjski przewoźnik kolejowy i autobusowy z siedzibą w Glasgow;
 Serco-Abellio – brytyjski przewoźnik kolejowy, joint-venture Abellio Group i Serco.